Adamaua steht für:
 Emirat Adamaua, afrikanisches Königreich
 Residentur Adamaua, ein Verwaltungsgebiet der deutschen Kolonie Kamerun
 Hochland von Adamaua, kontinentales Hochgebirge in Kamerun, nordöstlich des sog. Afrika-Knies
 Adamaua-Sprachen, Untergruppe der Volta-Kongo-Sprachen innerhalb der Niger-Kongo-Sprachen
 Adamaua-Ubangi-Sprachen, Gruppe der Volta-Kongo-Sprachen innerhalb der Niger-Kongo-Sprachen

Adamaoua steht für:
 Adamaoua (Kamerun), Provinz Kameruns mit der Hauptstadt Ngaoundéré
 Adamaoua (Sprache), Sprache in Afrika

Adamawa steht für:
 Adamawa (Bundesstaat), Bundesstaat Nigerias mit der Hauptstadt Yola
 Adamawa-Ost-Sprachen, Sprachgruppe in Afrika
 Adamawa (Polazk) Ort im Rajon Polazk, Weißrussland

Siehe auch:
 Banda (Begriffsklärung)